Михаи́л Горбачёв:
 Горбачёв, Михаил Ефимович (1921—2003) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Горбачёв, Михаил Константинович (род. 1983) — белорусский футболист, защитник новополоцкого «Нафтана».
 Горбачёв, Михаил Никифорович (1919—1955) — Герой Советского Союза.
 Горбачёв, Михаил Сергеевич (1931—2022) — политический и общественный деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС, единственный Президент СССР. См. также 
 Горбачёво-Михайловка